Лапыгинская сельская территория — административно-территориальная единица Старооскольского городского округа включающая в себя 4 села: Лапыгино, Курское, Новокладовое, Бочаровка. Административный центр — село Лапыгино.

Состав сельской территории

Географические данные

Примечания 

Старооскольский городской округ
Сельские поселения Белгородской области